Le tournoi de tennis de Roumanie 1999 s'est joué du  au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Alberto Martín remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Karim Alami. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Lucas Arnold Ker et Martín García s'imposent en finale face à Marc-Kevin Goellner et Francisco Montana. Il s'agit du  en double pour Arnold Ker et du  pour García.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 1999 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 1999
ATP 1999
1999 en Roumanie
Tennis en septembre 1999
Tennis en octobre 1999